Booth Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Booth Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Booth Island, Northwest Territories, ö, 
 Booth Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar